Келлерман () — французская фамилия немецкого происхождения (из Эльзаса). Её носили три военных и государственных деятеля: дед, сын и внук. Все они имели титул «герцог де Вальми» ():
 1808—1820: Франсуа Кристоф Келлерман (1735—1820), 1-й герцог де Вальми.
 1820—1835: Франсуа Этьенн Келлерман (1770—1835), 2-й герцог де Вальми, сын предыдущего, дивизионный генерал (1800), граф империи (1808).
 1835—1868: Франсуа Кристоф Эдмонд Келлерман (1802—1868), 3-й герцог де Вальми, сын предыдущего, политический историк и дипломат.

 Келлерман, Аннет (1886—1975) — австралийская пловчиха, актриса, писательница.
 Келлерман, Барбара (род. 1949) — английская актриса, отмеченная своими ролями в кино- и телефильмах.
 Келлерман, Бернхард (1879—1951) — немецкий писатель.
 Келлерман, Бертольд (1853—1926) — немецкий пианист.
 Келлерман, Воутер (род. 1961) — южноафриканский флейтист и композитор, лауреат премии Grammy® 2015 за альбом «Winds of Samsara'». Его следующий альбом «Love Language» дебютировал в Nr. 1 на чартах World Music Billboard и получил номинацию Grammy® за лучший современный инструментальный альбом.
 Келлерман, Джесси (род. 1978) — американский писатель.
 Келлерман, Ирина (род. 1963) — русско-израильская поэтесса, писатель.
 Келлерман, Рой (1915—1984) — сотрудник Секретной службы США, руководитель группы охраны президента Джона Кеннеди во время его визита в Даллас в 1963 году.
 Келлерман, Салли (1937—2022) — американская актриса и певица.

См. также 
 Келлерман, Пол — персонаж телесериала «Побег»
 Келлерхофен